15. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 9–10 lutego 1957 roku w fińskiej Imatrze. Zawodniczki startowały na naturalnym lodowisku na Vuoksenniska Jäärata. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 1000 m, 3000 m. Najlepsza była reprezentantka ZSRR Inga Artamonowa. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek z 8 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1957 w sportach zimowych
1957 w Europie
Finlandia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii